Пися — многозначный термин:

Гидронимы 
 Пися — река в Польше, образующаяся слиянием двух рек:
 Пися-Гонголина
 Пися-Тучна
  — река в России, бассейн Енисея.

Населённые пункты 
 Пися — населённый пункт в провинции Гуандун, КНР.
 Пися — деревня в Геранейских горах в номе Коринтия, Греция.

Другое 

 «Пися» () — короткометражный фильм , вышедший в 2011 году.
 Пися — просторечное название мужского и женского наружных мочеполовых органов, особенно в детской речи, а также в речи взрослых при их разговоре с детьми.

Примечания